Алекса́ндр Лукья́нов:
 Лукьянов, Александр Александрович (1871—1942) — русский поэт.
 Лукьянов, Александр Александрович (1937—2003) — советский и российский актёр.
 Лукьянов, Александр Алексеевич (род. 1967) — гитарист.
 Лукьянов, Александр Анатольевич (род. 1963) — советский и российский тренер по боксу.
 Лукьянов, Александр Викторович (род. 1949) — советский и российский рулевой в академической гребле.
 Лукьянов, Александр Гаврилович (род. 1953) — советский и российский эстрадный композитор и певец.
 Лукьянов, Александр Дмитриевич (1875—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Серафим (Лукьянов, Александр Иванович) (1879—1959) — митрополит, Патриарший Экзарх Западной Европы
 Лукьянов, Александр Михайлович (1919—1942) — советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 Лукьянов, Александр Павлович (1901—1967) — советский артист.